De Grand Prix-wegrace van Italië 2021 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 30 mei 2021 op het Circuit Mugello nabij Mugello, Italië.

Het raceweekend werd overschaduwd door een dodelijk ongeluk van Jason Dupasquier tijdens de kwalificatie in de Moto3-klasse. Dupasquier kwam in aanraking met Ayumu Sasaki en werd vervolgens aangereden door Jeremy Alcoba. De laatste twee coureurs waren ongedeerd, maar Dupasquier werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Florence. Een dag later overleed hij op 19-jarige leeftijd aan zijn verwondingen.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Thomas Lüthi startte de race niet uit respect voor zijn landgenoot Jason Dupasquier. Nicolò Bulega startte de race niet na een val in de opwarmtraining, waardoor hij een blessure aan zijn rechterschouder opliep. Joe Roberts werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed en hierbij voordeel behaalde. Tommaso Marcon kreeg in de laatste ronde een dubbele long lap penalty; aangezien hij deze niet in kon lossen, kreeg hij een tijdstraf van zes seconden.

Moto3 
Ryusei Yamanaka startte de race niet uit respect voor zijn teamgenoot Jason Dupasquier. Pedro Acosta en Sergio García werden allebei een positie teruggezet omdat zij in de laatste ronde de baanlimieten overschreden en hierbij voordeel behaalden. Stefano Nepa kreeg in de laatste ronde een long lap penalty; aangezien hij deze niet in kon lossen, kreeg hij een tijdstraf van drie seconden.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2021
Italië